Offelsmeyer ist der Name von

 Cucuel Offelsmeyer, Künstlersignatur des US-amerikanischen Malers, Illustrators und Grafikers Edward Cucuel (1875–1954)
 Friedrich Wilhelm Offelsmeyer (1761–1834), auch: Friedrich Wilhelm Offelsmeier, evangelischer Feldpropst der preußischen Armee und Theologe
 Wilhelm Offelsmeyer (1820–1859), deutscher Pastor